Ел Агва Ескондида има више значења:

 Ел Агва Ескондида (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агва Ескондида (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агва Ескондида (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агва Ескондида (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику